

Cinema 
 The Big Call, conosciuto anche come Fraud Squad (巨额来电) – film cinese del 2017 diretto da Oxide Pang

Istituzioni 
 Fraud squad – dipartimento di polizia britannico specializzato nelle frodi di natura economica

Televisione 
 Fraud Squad – serie televisiva britannica del 1969 della ATV
 Fraud Squad - film per la televisione statunitense del 1985
 Fraud Squad – serie televisiva britannica del 2019 della BBC
 Fraud Squad TV – serie televisiva documentaristica canadese del 2007 della Court TV Canada